Akilles Järvinen – multiplista e ostacolista finlandese, fratello di Matti e Kalle
 Anna Järvinen – cantante finlandese naturalizzata svedese
 Kalle Järvinen – pesista finlandese, fratello di Akilles e Matti
 Iiro Järvinen – calciatore finlandese
 Matti Järvinen – giavellottista finlandese, fratello di Akilles e Kalle
 Verner Järvinen – discobolo, giavellottista e pesista finlandese, padre di Akilles, Kalle e Matti